Појам Махмуд-паша може да се односи на:
 Махмуд-паша Анђеловић, турски велики везир
 Махмуд-паша Бушатлија, скадарски паша